Битва на Клейдионе (Беласицкая битва, Битва при Беласице; ) — сражение между войсками византийского императора Василия II Болгаробойцы и болгарского царя Самуила 29 июля 1014 года. Битва произошла в окрестностях деревни Ключ, вблизи горного хребта Беласица. Византийцы одержали решительную победу.

Предыстория 
К началу XI века произошёл перелом в борьбе Болгарии и Византии. Самуил утратил позиции и был вынужден перейти к обороне своих земель от напора византийцев. Летом 1014 года Василий II возглавил новую военную кампанию против Болгарии.

Сражение 
В июле византийская армия вошла в долину реки Струмице. Самуил возвёл прочные деревянные укрепления в районе деревни Клейдион (современный Ключ), чтобы защитить проход по ущелью. Василий II предпринял несколько попыток штурмовать укрепления. Однако они были безуспешными, так как болгары имели отличных лучников.

Император был готов отступить, когда стратег Пловдива Никифор Ксифий обнаружил способ преодолеть защитную стену. Ночью византийский отряд горными тропами вышел в тыл болгарам и утром 29 июля 1014 года напал на них. Болгарские войска потерпели сокрушительное поражение. Самуилу удалось бежать в крепость Прилеп только благодаря своему сыну Гавриилу Радомиру. Ромеи захватили в плен 15 тысяч болгарских воинов.

Последствия 
Василий II Болгаробойца приказал ослепить пленников и затем отпустить, оставив в каждой сотне по одному поводырю с одним глазом, чтобы отвести их домой. Предполагается, что вид слепой армии, вернувшейся на родину, стал причиной сердечного приступа Самуила и его смерти 6 октября 1014 года.

Примечания

Ссылки 
 John Skylitzes. The infamous battle of Kleidion, 29 July 1014

Сражения по алфавиту
Сражения болгаро-византийских войн
Сражения Первого Болгарского царства
События 29 июля
Сражения 1014 года